Mei (zho: "sueño profundo") es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo trodóntido, que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 135 millones de años, en el Valanginiense, en lo que hoy es Asia.

Descripción

Mei es un trodóntido, un grupo de pequeños maniraptores gráciles parecidos a los pájaros. Todos los trodóntido tienen muchas características únicas del cráneo, con dientes muy separados en la mandíbula inferior y una gran cantidad de dientes. Los troodontidos tienen garras falciformes y manos rapaces y algunos de los más altos cocientes de encefalización no aviar, lo que significa que tenían un comportamiento avanzado y tenían sentidos agudos. El tipo fósil es un ejemplar juvenil de aproximadamente 53 centímetros de largo, completo y excepcionalmente bien conservado en detalles tridimensionales, con el hocico ubicado debajo de una de las extremidades anteriores y las patas perfectamente dobladas debajo del cuerpo, similar a la posición de descanso de las aves modernas. Esta postura proporciona otro vínculo de comportamiento entre las aves y los dinosaurios. La química de la piedra matriz y la postura en reposo indican que el animal vivo probablemente fue enterrado instantáneamente en cenizas volcánicas. Un segundo espécimen, DNHM D2154, también se conservó en una postura para dormir.

Mei es notable como una especie distinta de trodóntido basada en varias características únicas, incluidas las narinas extremadamente grandes . Está más estrechamente relacionado con el trodóntido Sinovenator, que lo coloca cerca de la base de la familia trodóntido. Como trodóntido basal, a diferencia de los trodóntido avanzados, tiene una estructura similar a la cadera de un pájaro compartida con muchos maniraptores avanzados.

Historia
Sus restos se encontraron en sedimentos de la Formación Yixian de la provincia china de Liaoning. El nombre de la especie tipo, Mei long, proviene del chino 寐 mèi sueño profundo y 龙 lóng que significa dragón. El espécimen holotipo fósil (IVPP V12733) y el espécimen DNHM D2154, preservados ambos en detalle tridimensional, escondían la cabeza entre sus patas delanteras, en una posición similar a la del sueño de las modernas aves, por lo que provee una prueba etológica más del nexo entre los pájaros y los dinosaurios.  La química de la matriz de la piedra y la actitud de reclinación indican que, probablemente, el animal vivo fue enterrado inmediatamente por ceniza volcánica. Mei, junto con el alvarezsáurido Kol de Mongolia y el Turiasauriano Zby de Portugal tiene el nombre de género más corto de cualquier dinosaurio, solo superado por el escansoriopterígido Yi.

Mei long hace una aparición en la serie para TV de ITV Prehistoric Park, donde fueron representados que atacaban a un miembro del equipo documental ficticio, buscando el alimento en su paquete. En la demostración, varios M. long fueron más adelante encontrada muertos cerca de un volcán, sofocado por los gases tóxicos. El documental representó las posiciones en las cuales los fósiles fueron descubiertos, con una postura de pájaro. Sin embargo, el programa también representó erróneamente a Mei coexisitiendo con el dromaeosáurido Microraptor gui, que se conoce de las rocas más recientes de la Formación Jiufotang, no en la más antigua Formación Yixian donde Mei fue encontrado.

Clasificación
Mei se incorpora en 2004 sistemáticamente a los Troodontidae. Se le considera un representante relativamente primitivo de este grupo y puede haber estado estrechamente relacionado con Sinovenator. La postura de dormir en forma de pájaro es otra indicación del origen de las aves de los terópodos y deja en claro que muchos comportamientos típicos de las aves probablemente ya estaban presentes en este grupo de dinosaurios. Un análisis filogenético de Gao et al. en 2012 sitúan a Mei muy próximo a Talos y a Byronosaurus.

Filogenia 

Cladograma según un análisis de Turner, Makovicky y Norell (2012):

                                 
El siguiente cladograma basado en un etudio de 2012 muestra su posición respecto a sus parientes cercanos.

Referencias

Enlaces externos 

 Esbozo de Mei long (en inglés)

Troodontidae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia